Die I liga (Schach) 1970 war die erste Austragung der I liga und die 26. Polnische Mannschaftsmeisterschaft im Schach. Polnischer Mannschaftsmeister wurde die Mannschaft von KS Maraton Warszawa, während sich der Titelverteidiger WKSz Legion Warszawa mit dem achten Platz begnügen musste. In die II liga stiegen KS Start Wrocław und GKS Olimpia Piekary Śląskie ab.

Zu den Mannschaftskadern siehe Mannschaftskader der I liga (Schach) 1970.

Modus 

Die zwölf Mannschaften spielten ein einfaches Rundenturnier an acht Brettern, dabei musste am siebten Brett ein Jugendlicher und am achten Brett eine Frau aufgestellt werden. Die beiden Letzten stiegen in die II liga ab und wurden durch die Sieger der beiden Staffeln der II liga ersetzt. Über die Platzierung entschied zunächst die Summe der Zusatzpunkte aus der polnischen Jugendmannschaftsmeisterschaft (6 Punkte für den ersten Platz, je ein halber Punkt weniger für die folgenden Plätze) und der Anzahl der Brettpunkte (ein Punkt für einen Sieg, ein halber Punkt für ein Remis, kein Punkt für eine Niederlage), anschließend die Anzahl der Mannschaftspunkte (zwei Punkte für einen Sieg, ein Punkt für ein Unentschieden, kein Punkt für eine Niederlage).

Termin und Spielort 

Das Turnier wurde vom 8. bis 17. November im blauen Saal (Sala Błękitna) des Kulturhauses (Dom Kultury) in Poznań gespielt.

Abschlusstabelle

Entscheidungen

Kreuztabelle

Die Meistermannschaft

Weblinks 
 Übersicht bei olimpbase.org (englisch)
 Übersicht bei szachypolskie.pl (polnisch)

Sportveranstaltung in Polen
I liga (Schach)
Schachveranstaltung 1970